Деян Пикула (; род. 31 июля 1969) — сербский шахматист, гроссмейстер (2002).

В составе сборной Югославии участник 35-й Олимпиады (2002) в Бледе.

Деятельность 
В 2001 году Деян Пикула занял 1-е место на чемпионате FR Югославия по шахматам и удостоился звания национального чемпиона по шахматам. В 2003 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Сербии и Черногории по шахматам. В 2006 году Деян Пикула поделил 1-е место с Бранко Дамляновичем в чемпионате Сербии и Черногории по шахматам, но проиграл дополнительный матч за звание чемпиона. В 2007 году он выиграл чемпионат Центральной Сербии по шахматам.

Деян Пикула играл за Югославию на шахматной олимпиаде:
 В 2002 году на второй резервной доске в 35-й шахматной олимпиаде в Бледе (+1, = 0, -1).

Деян Пикула выступал за сборную Сербии "B" в командном чемпионате Европы по шахматам:
 В 2009 году на третьей доске 17-го командного чемпионата Европы по шахматам в Нови-Саде (+3, = 3, -1).

В 2002 году Деян Пикула был награжден Международным гроссмейстером ФИДЕ (GM)(). В 1987 году он стал тренером ФИДЕ.

Изменения рейтинга

См. также 
 Генова, Ружка
 Борковский, Францишек
 Дамлянович, Бранко

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии и Черногории
Шахматисты Сербии